Crveni Breg – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Crveni Breg – wieś w Serbii, w okręgu pirockim, w gminie Bela Palanka